Wepryk (ukrainisch ; russische Entsprechung Weprik) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 in der Oblast Kiew, Rajon Fastiw, siehe Wepryk (Fastiw)
 in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch, siehe Wepryk (Hadjatsch)
 in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bobrowyzja, siehe Wepryk (Bobrowyzja)
 in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja, siehe Wepryk (Itschnja)

Wepryk steht auch für:
 linksseitiger Nebenfluss der Psel, siehe Wepryk (Fluss)
 rechtsseitiger Nebenfluss der Irpin, siehe Wepryk (Irpin)